Poniżej znajduje się lista wyemitowanych odcinków programu Sonda 2.

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki programu w serwisie TVP VOD

Przypisy 

Listy odcinków programów telewizyjnych